Cette page contient les pages d'homonymie de Believer, Believers, The Believer et The Believers.

Cinéma 
 The Believers, titre original du film américain Les Envoûtés, sorti en 1987 ;
 The Believer, un film américain réalisé par Henry Bean, sorti en 2001 ;
 , film policier d'action sud-coréen de Lee Hae-young, sorti en 2018.

Littérature et presse 
 , manga japonais illustré par Naoki Yamamoto ;
 , magazine américain bimestriel d'interviews, d'essais et de critiques ;
 , ouvrage de Zoë Heller publié en 2008.

Musique 
 , groupe de thrash metal chrétien ;
 , album du groupe Chic, paru en 1983 ;
 , chanson synthpop de Goldfrapp, parue en 2010 ;
 , premier single de l'album  du groupe de rock alternatif Imagine Dragons, paru en 2017.